Lucheng kan syfta på följande orter i Kina:

 Lucheng, Changzhi – stad på häradsnivå i Shanxi-provinsen
 Lucheng, Wenzhou – stadsdistrikt i Wenzhou i Zhejiang-provinsen
 Lucheng, Kangding – stadsdelsdistrikt i Kangdings stad på häradsnivå,autonoma prefekturen Garzê, Sichuan-provinsen
 Lucheng (häradshuvudort), Anhui-provinsen
 Lucheng (socken i Kina, Hubei)
 Lucheng (socken i Kina, Shandong)
 Lucheng (köping i Kina, Peking)

WP:Projekt Kina